Sezona Formule 1 1973 je bila štiriindvajseta sezona svetovnega prvenstva Formule 1 pod okriljem FIE. Začela se je 28. januarja 1973 z dirko za Veliko nagrado Argentine, končala pa 7. oktobra 1973 s petnajsto dirko sezone za Veliko nagrado ZDA. Dirkaški naslov je osvojil Britanec Jackie Stewart, moštvenega pa Lotus.

Dirkači in moštva
Naslednja moštva in dirkači so sodelovali v svetovnem prvenstvu Formule 1 v sezoni 1973.

Rezultati

Velike nagrade

Moštva

Dirkači

Druge pomembne dirke
Te dirke niso štele za naslov prvaka, vendar so vseeno imele kar velik pomen.

Opombe

1973
1973 v športu